Druce se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Claridge Druce
 Hamilton Herbert Druce
 Herbert H. Druce